Konstantin Palaiologos (griech. Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος) ist der Name folgender Personen:

 Konstantin Palaiologos (Sohn Andronikos’ II.) (1278/1281–1334/1335), byzantinischer Prinz, Sohn von Kaiser Andronikos II.
 Konstantin Palaiologos Porphyrogennetos (1261–1306), byzantinischer Prinz, Sohn von Kaiser Michael VIII.
 Konstantin Angelos Komnenos Dukas Palaiologos († 1271), byzantinischer General
 Konstantin XI. (1404–1453), byzantinischer Kaiser